Кривомазов — русская фамилия. Известные носители:

 Кривомазов, Александр Николаевич — российский физик, организатор квартирников — неофициальных литературных и музыкальных вечеров в Москве в 1975—1983 годах.
 Кривомазов, Николай Павлович (1947—2012) — российский журналист, главный редактор журнала «Русская водка».
 Кривомазов, Роман Юрьевич (род. 1984) — казахстанский хоккеист (вратарь) и тренер.

Примечания